Суса́нна Андре́евна Ами́рова () — советский и российский учёный-химик, профессор, доктор технических наук, основатель и заведующая кафедрой химической технологии неорганических веществ Пермского университета (1952—1960), впоследствии — кафедры неорганических веществ Пермского политехнического института (1960—1986). Первая женщина в ППИ, защитившая докторскую диссертацию (1965). Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации (1995).

Биография 
В 1941 году окончила Уральский политехнический институт.

В 1941–1942 — начальник смены, сменный химик цеха Березниковского азотно-тукового завода (завод выпускал бутылки с зажигательной смесью).

В 1942–1943 — начальник цеха завода химических реактивов г. Свердловска.

В 1943–1952 — научный сотрудник, затем аспирант Уральского научно-исследовательского химического института (УНИХИМ). С 1952 — кандидат технических наук.

В 1952–1960 — заведующая кафедрой химической технологии неорганических веществ, один из организаторов технического факультета Пермского университета.

В 1960–1986 — заведующая кафедрой технологии неорганических веществ Пермского политехнического института (куда её кафедра, вместе с кафедрой  технологии металлов и энергетики Н. Н. Липчина, перешла после включения техфака в состав политехнического института).

В 1965 году стала первой женщиной Пермского политехнического института, защитившей докторскую диссертацию (тема — «Исследование обжига и хлорирования в расплаве ванадиевых соединений»). С 1968 года — профессор.

С 1988 года — главный научный сотрудник лаборатории химии и технологии ванадиевых соединений Института химии Уральского отделения Российской академии наук. С 1992 года — вновь профессор кафедры технологии неорганических веществ ППИ.

Научная и организационно-административная деятельность 
Немаловажна роль С. А. Амировой в организации технического факультета Пермского университета. В 1952 году она явилось создателем, а затем — бессменным заведующим одной из крупнейших кафедр техфака, кафедры технологии неорганических веществ (в 1960 году кафедра вошла в состав химико-технологического факультета Пермского политехнического института, и С. А. Амирова оставалась её руководителем вплоть до 1986 года, работая позже в качестве профессора).

Под её руководством успешно развивались одна из двух основных специальностей факультета — "Технология неорганических веществ". Основным направлений кафедры, имеющих большое производственно-практическое значение, было «Исследование процессов, связанных с образованием и разложением сульфатов».

Тесная связь техфака с заводами помогала избирать актуальные темы. Исследования доцентов С. В. Варгина по технологии материалов С. А. Амировой — по технологии неорганических веществ, Н. Н. Липчина — по металловедению шли параллельно или совместно с работами заводских инженеров, что практически снимало проблему внедрения''''.
В ППИ разработала и читала курсы «Теория технологических процессов» (с использованием элементов проблемного обучения), «Научные основы проектирования», участвовала в разработке курса «Математическое моделирование и оптимизация ХТП» (с расчетами на ЭВМ).

Под её руководством разработаны и внедрены на Чусовском металлургическом заводе две технологии извлечения ванадия из конвертерных шлаков, что позволило решить экологические проблемы г. Чусового и получить крупный экономический эффект; разработаны и выданы исходные данные для проектирования безотходной технологии технической пятиокиси ванадия. Для Чусовского металлургического завода разработаны рекомендации по обезвреживанию сточных вод ферросплавного цеха от токсичных соединений.

В период заведования С. А. Амировой кафедрой технологии неорганических веществ выпущено около 5 тыс. инженеров-химиков-технологов, многие из которых успешно работали и работают на руководящих должностях на химических заводах и в НИИ Прикамья.

Под её руководством на химико-технологическом факультете ППИ было сформировано единое научное направление «Разработка новых принципов создания перспективных и безотходных технологий». С. А. Амирова возглавляла исследования по проблеме «Химия и технология ванадиевых соединений».

Ею было подготовлено 30 кандидатов наук, в соавторстве опубликовано свыше 260 научных работ, получено 30 авторских свидетельств, и несколько патентов Российской Федерации (см.).

 Членство в общественных и научных организациях 
 Председатель методической комиссии химико-технологического факультета ППИ.
 Заместитель председателя методического совета ППИ.
 Председатель комиссии по активным методам обучения при совете ректоров г. Перми.
 Рецензент ВАК по докторским диссертациям.

 Избранные публикации 
 Амирова С. А. Основы теории технологических процессов. Курс лекций для студентов специальности "Технология неорган. веществ" : [В 3 ч.] / Перм. политехн. ин-т. Кафедра технологии неорган. веществ. Пермь, 1971–1977.
 Амирова С. А. Основы теоретического анализа химико-технологических процессов: методические рекомендации: в 2 ч. / С. А. Амирова, С. В. Островский; Российская академия наук, Уральское отделение. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 1992.
 Амирова С. А. Технологии извлечения ванадия из конверторных ванадиевых шлаков: учебное пособие / С. А. Амирова; Пермский государственный технический университет. Пермь: Изд-во ПГТУ, 1997. 89 с.
 Амирова С. А. Теоретические основы окисления ванадиевых шпинелей и шлаков / С. А. Амирова ; Российская академия наук, Уральское отделение; Институт химии твердого тела; Пермский государственный технический университет. Пермь : Изд-во ПГТУ, 1999. 130 с.

 Награды и звания 
 Диплом почёта ВДНХ СССР.
 Почётный знак «За отличные успехи в области высшего образования СССР».
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1992).
 Занесена в галерею Трудовой славы Пермской области.

 Примечания 

 Источники и ссылки 
 Амирова С. А. «Я благодарю судьбу за то, что мне выпала честь создавать кафедру технологии неорганических веществ» // 100. Пермский университет.
 Амирова Сусанна Андреевна // Научная библиотека Пермского политехнического университета.
 Амирова Сусанна Андреевна // Свободная энциклопедия Урала.
 Кафедра химических технологий (ХТ) // ПНИПУ.
 Горяйнов М.'' Сусанна Андреевна Амирова // Пермский университет. № 10 (285). 8 марта 1960.
 Патенты автора Амирова Сусанна Андреевна // Findpatent.ru.

Женщины-химики России
Химики СССР
Химики России
Женщины-химики СССР
Выпускники Уральского технического университета
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели технического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели химического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели Пермского политехнического университета